JGP – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Greenway Plaza, Houston, Stati Uniti